Витто́рио-Ве́нето ( , ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 29 175 человек, плотность населения — 356 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 31029. Телефонный код — 0438.

Покровителями коммуны почитаются святой Тициан из Одерцо, празднование 16 января, и святая , празднование 22 августа.

Уроженцы, известные граждане 
 Лоренцо да Понте — поэт, автор либретто для опер Моцарта и Сальери
 Форцеллини, Эджидио — итальянский священник, лексикограф, филолог, лингвист.

См. также 
 Битва при Витторио-Венето
 Виа Витторио-Венето — улица в Риме

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта